Příjmení Liedtke nosí více významných osobností:

 Harry Liedtke (1882–1945) – německý herec
 Jochen Liedtke (1953–2001) – německý počítačový vědec – informatik
 Walter Liedtke (1945–2015) – americký historik umění